Luigi Brugnaro – imprenditore e politico italiano
Ferruccio Brugnaro – poeta italiano
Francesco Giovanni Brugnaro – arcivescovo cattolico italiano